Парламентские выборы в Норвегии проходили с 11 августа по 23 ноября 1894 года. В результате победу одержала Либеральная партия, получившая 59 из 114 мест Стортинга.

Ход выборов 
Выборы проходили с 11 августа по 23 ноября 1894 года. На 429 выборах в сельской местности было выдвинуто 1610 выборщиков. На 39 выборах в городах был выдвинут 921 выборщик. Выборные собрания проходили в период с 27 августа по 28 ноября 1894 года. Выборы в Сигдале, Эйкере и Ставангере были отклонены. Новые выборы прошли в Ставангере 1 марта 1895 года и в двух приходах Бускеруд 11 марта 1895 года.

Результаты

Примечания 

Выборы в Норвегии
Норвегия
1894 год в Норвегии